FAA steht für:
 Federação Angolana de Atletismo, angolanischer Leichtathletikverband
 Federación Agraria Argentina, argentinischer Bauernverband
 Federal Aviation Administration, US-amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde
 FISA Amendments Act, Erweiterung von US-Überwachungsbefugnissen gegenüber Nicht-US-Bürgern außerhalb der USA
 Fleet Air Arm, Marineflieger der britischen Marine
 Fuerza Aérea Argentina, Argentinische Luftwaffe
 Forças Armadas Angolanas, Angolanische Streitkräfte
 Fragebogen zur Arbeitsanalyse, arbeitswissenschaftliches Analyseverfahren 
 Fumarylacetoacetase, Enzym
 Flugplatz Faranah (IATA-Code), Flugplatz von Faranah, Guinea
 Fellow of the Australian Academy of Science

Faà di Bruno ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Faà di Bruno (1825–1888), italienischer Offizier, Mathematiker, Ingenieur, Erfinder, Erzieher, Komponist, Geistlicher und Seliger der katholischen Kirche

faa steht für:
 Fasu (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf Neuguinea

FÅA steht für:
 Effoa, finnische Reederei

Siehe auch:
 Faa’a, Gemeinde in Französisch-Polynesien

FAA